Мала́я Сиву́ля — гора в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Одна из вершин хребта  Сивуля. Расположена в Ивано-Франковской области, на границе  Рожнятовского и  Богородчанского районов, на водоразделе верховьев рек Лимницы и  Быстрицы Солотвинской.

Описание 
Высота горы — 1815 м. Состоит из песчаников. Привершинные
склоны покрыты каменными россыпями и осыпями обломков песчаников размером до 3 м. Северные склоны очень крутые, обрывистые. Растительность до высоты 1400—1600 м представлена еловыми лесами, выше криволесье из сосны горной. Открытые каменные россыпи покрыты лишайниками и мхами.

Северо-западнее Малой Сивули расположена  Большая Сивуля (1836 м), на юг — истоки реки  Быстрицы Солотвинской и Урвище Пекло.
 
Ближайшие населенные пункты: Осмолода,  Старая Гута,  Быстрица.

Примечания 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы